

Sigle 
 Banque Centrale de Mauritanie  – banca centrale della Mauritania
 Black Consciousness Movement  – movimento anti-apartheid sudafricano
 Biblioteca Civica di Mestre  – biblioteca civica di Mestre
 Biblioteca di Cultura Moderna – collana libraria della casa editrice Laterza
 BookCity Milano – manifestazione culturale
 Blue Cone Monochromatism
 Bassa carica microbica

Codici 
 BCM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Bacău (Romania)
 bcm – codice ISO 639-3 della lingua bannoni